Zjambyl kan syfta på:

 Zjambyl Kökejev, en kazakisk fotbollsspelare
 Taraz (tidigare Zjambyl), en stad i Kazakstan
 Zjambyl (provins), en provins i sydöstra Kazakstan